Bapi peut faire référence à :
 Bapi Das Baul ou Subhendu Das Baul, un musicien Bâul de la  de musique folklorique Bengali,
 Bapi, un village de la région de l'Ouest au Cameroun, près de Lafé-Baleng,
 Bapi, une localité de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Sigle 

BAPI peut faire référence à :
 Business Application Programming Interface, une interface de connexion à SAP,
 Bloc Autonome Portatif d'Intervention, Bloc d'éclairage sur batterie règlementaire pour réaliser des opérations en sécurité dans un local électrique (TGBT, armoire électrique...),